Глазенапы — дворянский род.

Родоначальник, Антон Глазенап (из Померании), поселился в Лифляндии в первой половине XVI в. Род Глазенапов внесен в матрикулы Лифляндского и Эстляндского дворянства и записан во II часть родословных книг Саратовской и Тверской губерний.

Известные представители рода 
 Глазенап, Карл Иванович (Карл Рейнгольд; 1745 — ок. 1802)
 Глазенап, Григорий Иванович (Георг Иоганн; 1749—1819)
 Глазенап, Александр Григорьевич (1793 — до 1876)
 Глазенап, Владимир Григорьевич (1786—1862)
 Глазенап, Роман Григорьевич (?—1835)

 Глазенап, Александр Густав фон (1777—1840)
 Глазенап, Богдан Александрович фон (1811—1892)
 Глазенап, Владимир Александрович фон (1812—1895)
 Глазенап, Павел Александрович (1818—1882)
 Глазенап, Сергей Павлович (1848—1937)

 Глазенап, Пётр Владимирович (1882—1951)

Описание герба 
В золотом щите лазоревое стропило.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера: среднее лазоревое, крайние золотые. Намёт на щите лазоревый, подложенный золотом.
Герб Глазенапов внесён в Часть 19 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 111.

Литература 
 
 
 Glasenapp // Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. — Görlitz, 1929. — S. 591—608.

Ссылки 
 Генеалогическое дерево

 
Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера